Het ATP-toernooi van Mallorca 2022 (met de officiële naam Mallorca Championships 2022) werd van 19 tot en met 25 juni gespeeld. Er werd gespeeld op gras in de Spaanse stad Santa Ponça, Mallorca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Mallorca
ATP-toernooi van Mallorca